Le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) est une organisation patronale française fondée en 1902 sous le nom de Chambre syndicale du commerce de l'automobile (CSCA).

Historique 
La Chambre syndicale du commerce de l'automobile est constituée en 1902 sous la présidence d'Hippolyte Petit. Elle entérine la scission avec les constructeurs, les deux acteurs de la filière étant jusqu'alors regroupés au sein de la Chambre syndicale de l'Automobile et des Industries qui s'y rattachent.

Elle est dès lors l'une des trois chambres syndicales de l'automobile avec la Chambre Syndicale de l'Automobile et des Industries et la Chambre syndicale des constructeurs automobiles (ultérieurement, en 1931, la Chambre syndicale de l'automobile et des industries, présidée par André Citroën, et la Chambre syndicale des constructeurs automobiles, présidée par Charles Petiet fusionnent).

L'organisation changera plusieurs fois de nom avant de devenir le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) en 1990.

Le 26 janvier 2022, le CNPA change de nom est devient MOBILIANS.

Missions 
L'objectif du CNPA est de . Le CNPA représente ainsi plus de 21 métiers organisés en 4 catégories:

 Commerce et distribution
 Réparation, contrôle technique et entretien
 Services autour de l'automobile (auto-écoles, location, stationnement, lavage, etc.)
 Collecte de produits en fin de vie, recyclages

En outre, le CNPA forme chaque année environ 53 000 jeunes aux métiers de l'automobile au sein de ses 42 centres de formation.

Présidents 
 1902-1913: Hippolyte Petit
 1913-1929: Georges Cormier
 1929-1943: Raymond Mole
 1943-1956: Jacques Vallot
 1956-1965: Pierre Allais
 1965-1986: René Bernasconi
 1986-1993: Jean Puijalon
 1993-1999: Jean-Pierre Henaut
 1999-2008: Roland Gardin
 2008-2014: Patrick Bailly
 2014: Francis Bartholomé

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Organisation patronale en France